Benrath – quartiere di Düsseldorf
 Linea di Benrath – "confine linguistico" della Germania

Persone 
 Martin Benrath – attore tedesco
 Karl Benrath – storico tedesco